Seznam korpusov z zaporedno številko 66.

Seznam 
 Pehotni
 66. strelski korpus (ZSSR)
 66. korpus (Wehrmacht)
 66. rezervni korpus (Wehrmacht)

Glej tudi